Arakawa  kan syfta på:

 Arakawa–Kanekos zetafunktion – inom matematiken en generalisering av Riemanns zetafunktion

Geografi
 Arakawa – en stadsdelskommun i Tokyo som bildades 1932
 Arakawa (flod) – en flod i Kantoregionen i östra Japan
 Arakawa (Saitama) – en by vid floden Arakawa i Saitama prefektur
 Arakawa (flod i Niigata) – en mindre flod i Niigata prefektur i Japan

Personer
 Eriko Arakawa (1979–), en japansk fotbollsspelare
 Hiromu Arakawa (1973–), en japansk mangaka från Hokkaido
 Shizuka Arakawa (1981–), en japansk konståkare